Ion (Ioan) Georgescu este un nume purtat de mai multe personalități:

 Ioan Georgescu (amiral)
 Ioan Georgescu (canonic)
 Ioan Georgescu (deputat)
 Ion Georgescu (sculptor)